Friedrichsdorf ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Friedrichsdorf, Stadt im Hochtaunuskreis, Hessen
 Friedrichsdorf (Blowatz), Ortsteil der Gemeinde Blowatz im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Friedrichsdorf (Bremen), ehemals eigenständiges Dorf im heutigen Ortsteil Bremen-Grohn
 Friedrichsdorf (Eberbach), Ortsteil der Stadt Eberbach im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Friedrichsdorf (Gnarrenburg), Ortsteil der Gemeinde Gnarrenburg im Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Friedrichsdorf (Großderschau), Ortsteil und alter Name der Gemeinde Großderschau im Landkreis Havelland, Brandenburg
 Friedrichsdorf (Gütersloh), Ortsteil der Kreisstadt Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Friedrichsdorf (Hofgeismar), Ortsteil der Stadt Hofgeismar im Landkreis Kassel, Hessen
 Friedrichsdorf (Südliches Anhalt), Ortsteil der Gemeinde Südliches Anhalt (bei Reupzig), Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt
 Friedrichsdorf (Witterda), Ortsteil der Gemeinde Witterda im Landkreis Sömmerda, Thüringen
in Lettland:
Neu Friedrichsdorf siehe: Akācijas

in Österreich
 Friedrichsdorf (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen an der Enknach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
in Polen
 Bykowina (ehemals Friedrichsdorf im Landkreis Tost-Gleiwitz, Oberschlesien), Ortschaft in der Woiwodschaft Schlesien; siehe Ruda Śląska
 Darskowo (Złocieniec) (ehemals Friedrichsdorf im Landkreis Dramburg, Pommern), Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Gmina Złocieniec
 Frydrychowo (ehemals Friedrichsdorf im Landkreis Zempelburg, Danzig-Westpreußen), Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Gmina Więcbork
 Frydrychowo (ehemals Friedrichsdorf im Landkreis Briesen (Westpr.), Danzig-Westpreußen), Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Gmina Wąbrzeźno
 Przeborowo (ehemals Friedrichsdorf im Landkreis Friedeberg, Brandenburg), Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus; siehe Gmina Drezdenko
 Proszówek (ehemals Friedrichsdorf im Landkreis Glogau, Niederschlesien), Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Grębocice
 Łękinia (ehemals Friedrichsdorf im Landkreis Naugard, Pommern), Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Gmina Goleniów
 Mierzęcin (Polska Cerekiew) (ehemals Friedrichsdorf im Landkreis Cosel, Oberschlesien), Ortschaft in der Woiwodschaft Oppeln; siehe Polska Cerekiew
 Wilczyniec (ehemals Friedrichsdorf im Landkreis Jarotschin, Wartheland), Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Jarocin
 Wilcza (ehemals Friedrichsdorf im Landkreis Jarotschin, Wartheland), Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Kotlin
in Russland
 Salskoe (Сальское) (ehemals Friedrichsdorf im Landkreis Wehlau, Ostpreußen), Ortschaft in der Oblast Kaliningrad; siehe Poretschje (Kaliningrad, Prawdinsk)
in der Slowakei
 Fričovce, Gemeinde im Okres Prešov, Slowakei
in Tschechien
 Bedřichov, einem Ortsteil von Oskava im Okres Šumperk
in der Ukraine
 Nowomykolajiwka (Kilija) (Новомиколаївка), (deutsch: Friedrichsdorf; rumänisch: Regele-Ferdinand), Ortschaft in der Oblast Odessa, ehemals Bessarabien; siehe: Rajon Kilija

Siehe auch:
 Groß Friedrichsdorf, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen, seit 1946: Gastellowo, Siedlung im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Klein Friedrichsdorf, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen, ab 1946: Koschedubowo, untergegangener Ort im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad,
 Friedrichstadt (Begriffsklärung)
 Friedrichsort